Це́рковь Каза́нской иконы Бо́жией Ма́тери — православный храм в посёлке Вырица Ленинградской области.

Приход храма относится к Гатчинской епархии Русской православной церкви, входит в состав Гатчинского районного благочиннического округа. Настоятель — протоиерей Георгий Николаевич Преображенский (род. 1972).

История 
В 1910 году на землях князя Петра Витгенштейна был создан дачный посёлок «Княжеская долина», заселение которого началось сразу. Предполагалось выделить участок по Ракеевской улице между Пильным и Майским проспектами под строительство храма. Однако вопрос был поднят только 15 августа 1912 года на общем собрании жителей посёлка. При этом предложенный участок был признан неудобным, поэтому найден новый на углу Ракеевской улицы и Магистрального проспекта. Стоимость земли здесь была выше, чем на первом участке, но князь согласился сделать 50-процентную скидку, при этом почти половину оставшейся суммы пожертвовал сам. Необходимые 717 рублей были собраны жителями по подписке. Для того, чтобы у участка был владелец, основано Братство в честь Казанской иконы Божьей Матери, устав которого был утверждён 22 декабря митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром.
 
Матери Совет братства решил вести строительство в память 300-летия царствования дома Романовых. На конкурс на проект храма было представлено пять работ. Большинством голосов был выбран проект архитекторов Владимира Апышкова и Михаила Красовского. Вопросы финансирования строительства храма решал Совет братства. Князь Пётр Витгенштейн на 717 рублей, которые уплатило братство за землю, приобрёл участок по Мельничному проспекту, 13 и разрешил использовать его лес на постройку храма. Кроме этого, на дополнительно собранные средства князь Витгенштейн продал ещё 1000 брёвен. Сам участок был снова продан, а средства владелец передал на строительство храма. Для повышения значимости предприятия в глазах великосветского общества братство обратилось ко князю императорской крови Иоанну Константиновичу с просьбой стать его почётным председателем, на что было получено согласие.

27 июля 1913 года епископ Тобольский и Сибирский Алексий (Молчанов) совершил закладку храма. К зиме церковь была вчерне готова, участок обнесён забором. Отделка храма началась весной, 8 июня 1914 года были подняты колокола и кресты, освящённые архиепископом Никоном (Рождественским). Строительство и оборудование храма обошлось в 53 904 рубля. Храм освятил 8 августа 1914 года епископ Гдовский Вениамин (Казанский). Почётный председатель братства князь Иоанн Константинович не смог присутствовать на освящении из-за начавшейся войны.

Службы в храме совершались только в летний период. В 1921 году в главном приделе храма был поставлен дубовый иконостас, перевезённый из закрытой приютской церкви братьев Бруснициных. В 1928—1930 годах приход примкнул к иосифлянскому движению. После закрытия Александро-Невской лавры в 1933 году в Вырицу переехал её духовник иеросхимонах Серафим (Муравьёв), который вначале периодически служил в храме, будучи его прихожанином. В 1938 году храм был закрыт. В его помещении расположился Осоавиахим, при этом прихожанам удалось сохранить большинство икон, утвари и элементов убранства храма.

После занятия Вырицы немцами в 1941 году храм был вновь открыт. Во многом согласие немецкого командования на службы в храме было обусловлено тем, что в посёлке стояло подразделение, в основном состоявшее из православных румын. Церковь не закрывалась и после освобождения Вырицы. С 1959 года уполномоченные Совета по делам Русской православной церкви по Ленинграду и области отказывали в регистрации священников при храме, чтобы возник предлог для его закрытия. Благодаря активной позиции жителей посёлка, направлявших ходатайства вплоть до Президиума Верховного Совета СССР, в феврале 1966 года храм получил постоянного священника.

Архитектура, убранство 

Храм построен в стиле шатровых деревянных церквей Русского Севера, в частности Олонецких и Вологодских. Его уникальность состоит в том, что автор проекта, М. В. Красовский, был первоклассным знатоком русского деревянного зодчества (им издан: Курс истории русской архитектуры. Часть I. Деревянное зодчество. Пгр., 1916). При строительстве были применены современные на тот момент технологии. Здание представляет собой традиционный для шатровых храмов тип восьмерик на четверике. Сама церковь окружена гульбищем и имеет подклет. Вход в храм осуществляется через крыльцо, ведущее в притвор. Рассчитана церковь на 600—700 молящихся.

В храме устроены три придела: главный — в честь Казанской иконы Божией Матери; южный — во имя святителя Николая Чудотворца; северный (в подклете) — во имя преподобных Серафима Саровского и Алексия, человека Божия.

Первый дубовый резной двухъярусный иконостас был устроен по рисункам М. В. Красовского. В 1921 году он был перенесён в Никольский придел. Иконы на Царских вратах, а также образа Спасителя и Божьей Матери исполнены в стиле открытого греческого письма. Центральный деревянный иконостас из морёного дуба был перевезён в 1922 году из церкви святителя Николая Чудотворца при Доме призрения малолетних детей сирот в память Николая и Елены Брусницыных на Косой линии (освящена в 1897 году). Оттуда же перенесены клиросы и большие иконы в киотах. Также из Никольского храма две картины Н. А. Кошелева, написанные им в 1898 году: «Божия Матерь — Всех скорбящих Радость» и «Благословение детей».

Престол кипарисный на дубовой основе с мраморной отделкой был подарен к освящению храма А. А. Кузнецовым и М. М. Игнатьевым. При освящении П. И. Летуновским было пожертвовано двухъярусное бронзовое паникадило на 28 свечей с хрустальными цепями. После освящения в храме находилась икона Воскресения Христова с частицей камня Гроба Господня, присланная патриархом Иерусалимским Дамианом.

У правого клироса центрального придела в киоте-поставце находится Казанская икона Божией Матери — родовой образ семьи Муравьёвых, из которой происходил преподобный Серафим Вырицкий. Среди святынь храма: епитрахиль преподобного Серафима Вырицкого, частицы мощей преподобных Серафима Саровского и Никандра Городноезерского, великомученицы Екатерины, священномученика Антипы, преподобного Симеона Псково-Печерского, Святителя Николая Чудотворца архиепископа Мир Ликийских, святого великомученика Георгия победоносца и др.

Территория храма 
На территории храма располагаются: часовня, скважина с питьевой водой, трапезная, церковные лавки и небольшое кладбище

Часовня преподобного Серафима Вырицкого 
В 2001 году над могилой преподобного Серафима Вырицкого по проекту С. А. Павлова была выстроена деревянная часовня клетского типа. В часовне рядом с преподобных могила его бывшей до монашества супруги — схимонахини Серафимы (Муравьёвой) (1872—1945).

Погребения 
На территории храма расположено несколько погребений:
 протоиерея Порфирия Сергеевича Десницкого (1874—1935), настоятеля храма, за алтарём, перезахоронен 2 октября 2011 года
 Александры Терентьевны Десницкой (1884—1935), супруги протоиерея Порфирия, за алтарём, перезахоронена 2 октября 2011 года
 Наталии Михайловны Евстигнеевой (1890—1976), почитаемой как блаженная старица, перезахоронена 2 октября 2012 года
 монахини Иоанны (Шихобаловой Веры Дмитриевны) (1869—1944), проживавшей в 1905 — 1917 годах в семье Муравьёвых, затем насельницы Новодевичего монастыря.
 иеромонаха Антония (1883—1948), настоятеля храма
 протоиерея Алексия Алексеевича Кибардина (1882—1961), настоятеля храма, за алтарём, перезахоронен 2 октября 2011 года
 Фаины Сергеевны Кибардиной (1883—1947), супруги протоиерея Алексия. Эпитафия: «Да упокой, Господи, чистую душу страдалицы в вечных селениях со святыми».
 протоиерея Алексия Ильича Коровина (1940—2005), настоятеля храма
 Маргариты Николаевны Муравьёвой-Набоко (1917—2004), внучки преподобного Серафима Вырицкого
 схимонахини Варвары (1907—1999), старицы и молитвенницы
 монахини Марии (Рагозиной, 1903—1992), молитвенницы за усопших

Духовенство

Нумизматика 
4 июня 2018 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Церковь Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица» серии «Памятники архитектуры России»

Примечания

Литература 
 Отчет со дня возникновения Братства в честь иконы Казанской Божьей Матери по постройке Храма в память 300-летия цаствования дома Романовых в местности «Княжеская долина» близ станции Вырица Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Царскосельского уезда Петербургской губернии. — Пг., 1916.
 Тихомиров Н. А. Путеводитель по церквям города С.-Петербурга и ближайшим его окрестностям. — Пг., 1916.

Ссылки 
 История храма на сайте Гатчинского благочиния
 Защук Г. В. Храм в честь иконы Казанской Божией Матери в посёлке Вырица

Русские деревянные церкви
Здания и сооружения Вырицы
Вырица
Вырица
Храмы, построенные в 1914 году в России
1910-е годы в Ленинградской области
Вырица